Dit is een lijst van planetoïden 119301-119400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119301 - || 2001 SH25 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119302 - || 2001 SR26 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119303 - || 2001 SZ26 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119304 - || 2001 SQ33 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119305 - || 2001 SH42 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119306 - || 2001 SX47 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119307 - || 2001 SF48 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119308 - || 2001 SR51 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119309 - || 2001 SC52 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119310 - || 2001 SR62 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119311 - || 2001 SL66 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119312 - || 2001 SR70 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119313 - || 2001 SS72 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119314 - || 2001 SW72 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119315 - || 2001 SQ73 || 19 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119316 - || 2001 SR80 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119317 - || 2001 SG97 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119318 - || 2001 SL101 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119319 - || 2001 SZ104 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119320 - || 2001 SH109 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119321 - || 2001 SX114 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119322 - || 2001 SA119 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119323 - || 2001 SQ121 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119324 - || 2001 SM124 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119325 - || 2001 SP125 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119326 - || 2001 SS128 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119327 - || 2001 SD130 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119328 - || 2001 SX131 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119329 - || 2001 SV135 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119330 - || 2001 SY135 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119331 - || 2001 SS136 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119332 - || 2001 SA140 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119333 - || 2001 SM141 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119334 - || 2001 SD143 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119335 - || 2001 SN144 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119336 - || 2001 SC145 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119337 - || 2001 SB146 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119338 - || 2001 SR152 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119339 - || 2001 SR154 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119340 - || 2001 SY161 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119341 - || 2001 SL168 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119342 - || 2001 SZ172 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119343 - || 2001 SR176 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119344 - || 2001 SK179 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119345 - || 2001 SB180 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119346 - || 2001 SS203 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119347 - || 2001 SM204 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119348 - || 2001 SQ209 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119349 - || 2001 SP212 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119350 - || 2001 SM220 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119351 - || 2001 SR222 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119352 - || 2001 ST226 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119353 - || 2001 SV231 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119354 - || 2001 SR232 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119355 - || 2001 SU232 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119356 - || 2001 SF235 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119357 - || 2001 SM238 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119358 - || 2001 SW238 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119359 - || 2001 SN242 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119360 - || 2001 SL244 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119361 - || 2001 SK246 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119362 - || 2001 SQ246 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119363 - || 2001 SX246 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119364 - || 2001 SY246 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119365 - || 2001 SK250 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119366 - || 2001 SZ252 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119367 - || 2001 SO253 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119368 - || 2001 SD273 || 26 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119369 - || 2001 SZ277 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119370 - || 2001 SL286 || 21 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119371 - || 2001 SZ286 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119372 - || 2001 SP292 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119373 - || 2001 SS308 || 22 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119374 - || 2001 SL311 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119375 - || 2001 SG315 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119376 - || 2001 SP316 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119377 - || 2001 SK318 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119378 - || 2001 SD321 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119379 - || 2001 SS323 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119380 - || 2001 SK325 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119381 - || 2001 SH326 || 18 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119382 - || 2001 SX346 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119383 - || 2001 SC349 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119384 - || 2001 TG || 5 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119385 - || 2001 TU7 || 11 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119386 - || 2001 TB11 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119387 - || 2001 TD12 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119388 - || 2001 TT12 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119389 - || 2001 TG20 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119390 - || 2001 TR27 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119391 - || 2001 TD32 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119392 - || 2001 TK33 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119393 - || 2001 TE34 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119394 - || 2001 TS38 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119395 - || 2001 TC40 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119396 - || 2001 TJ40 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119397 - || 2001 TQ43 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119398 - || 2001 TV46 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119399 - || 2001 TH49 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119400 - || 2001 TM50 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten